Ма́риос Хри́стос Папаэфтими́у (, ; род. Греция) — греко-американский учёный в области информатики и электротехники, инженер, профессор и декан Школы информатики и компьютерных наук имени Дональда Брена Калифорнийского университета в Ирвайне. Эксперт в области разработки энергоэффективных и высокопроизводительных компьютеров. Соучредитель, президент и главный научный сотрудник компании/стартапа Cyclos Semiconductor (Беркли, Калифорния), занимающейся разработкой энергоэффективных процессоров. Член Института инженеров электротехники и электроники (2014).

Биография 
Вырос в Афинах (Греция).

Образование 
Учился в Афинском национальном техническом университете, однако впоследствии перевёлся в Калифорнийский технологический институт (США).

Калифорнийский технологический институт (бакалавр электротехники, 1988), Массачусетский технологический институт (магистр электротехники и информатики, 1990; доктор философии в области электротехники и информатики, 1993).

Карьера 
1993—1996: ассистент-профессор департамента электротехники и информатики Йельского университета.

1996—2017: ассистент-профессор (в дальнейшем — профессор) департамента электротехники и информатики Мичиганского университета.

С 1 января 2017 года — профессор и декан Школы информатики и компьютерных наук имени Дональда Брена Калифорнийского университета в Ирвайне.

Автор многочисленных научных статей.

Имеет патенты.

Помощник редактора научных журналов «IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems», «IEEE Transactions on Computers» и «IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems».

Сфера научных интересов 
Параллельные и распределённые вычисления, интернет вещей, энергопотребление, энергосбережение, машинное обучение, логические вентили, КМОП, нейронные процессоры, низкочастотная электроника, архитектура памяти.

Награды и премии 
 Young Investigator Award от Научно-исследовательского отдела Армии США (ARO)
 CAREER Award от Национального научного фонда
 Faculty Partnership Award от компании IBM

Примечания

Ссылки 
 John Heinlein, ARM and Marios Papaefthymiou, Cyclos Semiconductor
 Prof. Marios Papaefthymiou

Учёные в области информатики США
Инженеры США
Электротехники США
Преподаватели Калифорнийского университета в Ирвайне
Преподаватели Йельского университета
Профессора Мичиганского университета
Выпускники Калифорнийского технологического института
Выпускники Массачусетского технологического института
Иммигрировавшие в США из Греции
Действительные члены IEEE